Amerikai Egyesült Államok
 Waldron (Arkansas)
 Aroma Park (Illinois), régi neve Waldron
 Waldron (Indiana)
 Waldron (Kansas)
 Waldron (Michigan)
 Waldron (Missouri)
 Waldron-sziget (Washington)